Мёльдерс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мёльдерс, Вернер (1913—1941) — немецкий лётчик-ас времен Второй мировой войны.
 Мёльдерс, Саша (род. 1985) — немецкий футболист, нападающий клуба «Аугсбург», выступающий в аренде за клуб «Мюнхен 1860».